Chalifa steht für:

 Kalif, islamischer Herrschertitel (in arabischer Umschrift)
 die in Bahrain herrschende Dynastie Al Chalifa

Chalifa oder al-Chalifa, ist der Familienname folgender Personen:
 Abdullah ibn Chalifa (1910–1963), Sultan von Sansibar
 Abdullah bin Raschid Al Chalifa, bahrainischer Diplomat
 al-Chatim al-Chalifa (1919–2006), sudanesischer Politiker
 Haya Raschid Al Chalifa (* 1952), bahrainische Juristin und Diplomatin
 Chalid bin Ahmad Al Chalifa (* 1960), bahrainischer Diplomat und Politiker
 Muhammad ibn Chalifa Al Chalifa († 1869), Herrscher (Scheich) des Landes Bahrain

Vorname:
 Chalifa ibn Said (1852–1890), Sultan von Sansibar
 Chalifa ibn Harub ibn Thuwaini (1879–1960), Sultan von Sansibar

Siehe auch:
 Khalifa
 Kalifa
 Khalifé